La palabra Cuyo puede referirse a:
 Cuyo, una importante región histórica y geográfica del centrooeste de Argentina que comprende las provincias argentinas de Mendoza, San Juan y San Luis.
 La región política argentina del Nuevo Cuyo, creada en 1988 y que comprende además de las arriba mencionadas, a la provincia de La Rioja.
 Provincia de Cuyo, división territorial de la Capitanía General de Chile entre los años 1564 y 1776, cuando pasa a formar parte del recién formado Virreinato del Río de La Plata.
 Intendencia de Cuyo, proyecto de intendencia del Imperio Español que incluía territorios de la región de Cuyo con capital en la ciudad de Mendoza, que luego de la Revolución de Mayo fue reactivado hasta su disolución en 1820.
 Cuyo, un municipio de la isla de Palawan en Filipinas.
 Archipiélago Cuyo, también conocido como Islas de Cuyos, en Palawan, Filipinas.
 Gran Cuyo, en Palawan, Filipinas.
 Diario de Cuyo, periódico de la ciudad de San Juan, Argentina.
 Universidad Nacional de Cuyo, universidad argentina.
 La especie de roedor Cavia porcellus.
 (1917) Cuyo, asteroide.